João Rodrigues (wielrenner) - Portugees wielrenner
 João Barbosa - Portugees zeiler
 João Barbosa Rodrigues - Braziliaans botanicus

Zie ook
 Joao Rodríguez - Colombiaans voetballer